Sejas puede hacer referencia a:
 Sejas de Sanabria, localidad del municipio de Manzanal de los Infantes, provincia de Zamora;
 Sejas de Aliste, localidad del municipio de Rábano de Aliste, provincia de Zamora.